Gomery peut faire référence à :

Personnalités 
 Adrien de Gerlache de Gomery (1866-1934), marin belge, explorateur de l'Antarctique ;
 Gaston de Gerlache de Gomery (1919–2006), explorateur belge ;
 John Gomery (1932-2021), juge québécois anglophone ;

Autres 
 Gomery, une localité belge de la province de Luxembourg, à l'est de Virton ;
 Commission Gomery, créée en 2004, une commission d'enquête canadienne chargée de faire la lumière sur le scandale des commandites.

Voir aussi